Zeuner är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Frederick Everard Zeuner (1905–1963), tysk-brittisk geolog
 Gustav Zeuner (1828–1907), tysk ingenjör
 Karl Traugott Zeuner (1775–1841), tysk pianist och tonsättare

Tyska efternamn